herb gminy Świętajno w powiecie oleckim
 herb gminy Świętajno w powiecie szczycieńskim